El apellido Pacheco puede referirse a:

 Abel Pacheco de la Espriella, presidente de Costa Rica entre 2002 y 2006
 Ángel Pacheco, militar argentino, general
 Casa de Pacheco, linaje nobiliario de origen portugués.
 Cosme Pacheco, militar cusqueño en la Guerra de Independencia del Perú.
 Enfermedad de Pacheco, una enfermedad de las aves.
 Fernando González Pacheco, actor y presentador español radicado en Colombia, conocido artísticamente como Pacheco.
 Jorge Pacheco Areco, político y periodista uruguayo, presidente de la República entre 1967 y 1972.
 (25001) Pacheco, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
 José Emilio Pacheco, escritor y periodista mexicano.
 José Pacheco Gómez, futbolista español.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Dolores de Pacheco, pedanía de Torre-Pacheco.
 General Pacheco, ciudad en el Partido de Tigre, Buenos Aires, Argentina.
 Pacheco, lugar designado por el censo en el condado de Contra Costa, California, Estados Unidos.
 Pacheco de Melo (Córdoba), Argentina.
 Talar de Pacheco, Argentina.
 Torre-Pacheco, municipio de la Región de Murcia, España.